Loimia är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Anders Johan Malmgren 1866. Loimia ingår i familjen Terebellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Loimia